Касабијан може да се односи на следеће:
 Касејбијан - британски рок бенд.
 Kasabian - Деби албум истоименог бенда.
 Линда Касабијан - Звезда-сведок у Тејт-ЛаБјанка убиствима.
 Касабијан је често јерменско презиме.